Le classement mondial de snooker 2015-2016 est celui des joueurs professionnels de snooker qualifiés pour la saison 2015-2016.

Règlement 
Les classements fonctionnent comme une liste roulante sur deux ans. Les points acquis pour chaque tournoi d'il y a deux ans sont retranchés et ceux acquis lors du même tournoi de la saison en cours sont ajoutés. La table suivante présente les diverses révisions du classement qui ont été utilisées pour déterminer les sélections pour certains tournois.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

2015-2016
Classements 2015-2016
Classements 2015-2016